

Бумбета () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ветрішоая.

Бумбета () — село у Унгенському районі.